

Codici 
 LSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Armi
 Light Support Weapon – arma di supporto leggera, nome alternativo della mitragliatrice di squadra